Залізницька сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Залізницька сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Любешівський район
 Залізницька сільська рада — Рівненська область, Корецький район